est un terme anglais qui se traduit par fleuron ou vaisseau amiral. Il peut désigner :
 Navire amiral ou vaisseau amiral, navire de l'officier de marine au grade le plus élevé de la flotte ;
 , une entreprise japonaise de développement de jeux vidéo fondée en 1997 ;
 ,  une société américaine de développement de jeux vidéo fondée en 2003 ;
 Programme , un programme de missions d'exploration spatiale du système solaire lancées par l'agence spatiale américaine de la NASA.